Donat (toponimo romancio; in tedesco "Donath", ufficiale fino al 2002; ) era un comune svizzero di 208 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Viamala. Il 1º gennaio 2003 ha inglobato il comune soppresso di Pazen-Farden. Dal 1º gennaio 2021 è parte del comune Muntogna da Schons.

Geografia fisica 
Donat è situato nella valle di Schams, alla sinistra del Reno Posteriore. Dista 36 km da Coira e 86 km da Bellinzona.

Infrastrutture e trasporti 
Donat dista 12 km dalla stazione ferroviaria di Thusis e 3 km dall'uscita autostradale di Zillis, sulla A13/E43.

Note

Bibliografia 
 AA. VV., Storia dei Grigioni, 3 volumi, Collana «Storia dei Grigioni», Edizioni Casagrande, Bellinzona 2000.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Muntogna da Schons
Comuni del Canton Grigioni soppressi